Ströver ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Ströver (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Ida Carola Ströver-Wedigenstein (1872–1955), westfälische Künstlerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Strover Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika